

Codici 
 ZAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zaranj (Afghanistan)

Geografia 

 Zaj – fiume della Russia europea
 Novij Zaj – fino al 1978 denominazione di Zainsk, città della Russia in Tatarstan